Ashanti (zangeres), een Amerikaanse zangeres
Ashanti (volk), een volk in Ghana 
Ashanti (koninkrijk), het koninkrijk in Ghana waarin het merendeel der Ashanti's woont
Ashanti (regio), een bestuurlijke regio in Ghana die hetzelfde territoir beslaat als het koninkrijk
Ashanti (voormalig land), een voormalig land in West-Afrika, nu voortlevend als regio en koninkrijk binnen Ghana